Sottomissione – mossa della lotta
 Sottomissione – Migale
 Sottomissione (Soumission) – romanzo di Michel Houellebecq

Pagine correlate 

 Submission